Municipio de Banks puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Banks (condado de Indiana, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Indiana.
 Municipio de Banks (condado de Antrim, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Antrim.
 Municipio de Banks (condado de Carbon, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Carbon.
 Municipio de Banks (condado de Fayette, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Fayette.